Bhagirathi bezeichnet:

 Bhagirathi, rechter Quellfluss des Ganges
 Bhagirathi (Westbengalen), Name eines Teilabschnitts des Ganges in Westbengalen
 Bhagirathi (Berg), Berg im Himalaya in Indien